Васькевич — фамилия белорусско-польского происхождения. Известные носители:

 Васькевич, Анджей Кшиштоф — польский поэт, литературный критик и редактор.
 Васькевич, Виктор Станиславович — педагог, кандидат искусствоведения, проректор Магнитогорской государственной консерватории, заслуженный артист Российской Федерации (2000).

См. также 
 Васкевич, Павел Георгиевич — русский дипломат, востоковед.